El término razón puede referirse a:

Filosofía 
 La Razón es la facultad en virtud de la cual el ser humano puede discurrir. Capacidad que tiene el hombre para pensar. Facultad o potencia del alma humana cuya actividad es obtener conclusiones a partir de premisas conocidas...

Literatura 
 Razón es un relato corto de ciencia ficción de Isaac Asimov publicado en 1941.
 Razón de amor es un poema del .

Matemáticas 
Razón o cociente entre dos magnitudes semejantes.
La razón aritmética de dos cantidades o resta de dichas cantidades.
La razón geométrica de dos cantidades o cociente de dichas cantidades.
La razón simple de tres números, o el cociente de las diferencias entre el primero y cada uno de los otros dos.
La razón doble de cuatro números a, b, c y d, o el cociente entre la razón simple de a, c y d y la razón simple de b, c y d.
La razón armónica, que es aquella razón doble que vale -1.
La razón áurea representada por la letra griega φ, constante igual a 
Las razones trigonométricas, o cada uno de los cocientes entre lados de un triángulo rectángulo, tomados de dos en dos. Son seno, coseno, tangente y sus inversos: cosecante, secante y cotangente.

Economía 
 Las ratios financieras son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación.
 La razón social es nombre y firma por los cuales es conocida una compañía mercantil de forma colectiva, comanditaria o anónima.

Además 
 Razón de Estado es un término acuñado por Nicolás Maquiavelo para referirse a las medidas excepcionales que ejerce un gobernante con objeto de conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado.
 Razón de onda estacionaria. Medida de la energía enviada por el transmisor que es reflejada por el sistema de transmisión y vuelve al transmisor
 Razón, partido político polaco anticlerical.
 Varios diarios llevan este término, véase: La Razón. 
 En educación es el término usado para establecer el número de alumnos que se le asignan a un profesor.

Referencias